Niewiadomski ist der Familienname folgender Personen:

 Eligiusz Niewiadomski (1869–1923), polnischer Maler und Mörder von Gabriel Narutowicz
 Józef Niewiadomski (* 1951), polnisch-österreichischer Theologe